Монтеагудо-де-лас-Салинас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 130,85 км². Население — 159 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Куэнки